Desa Krajan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,59), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,64), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 110,75), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 110,16), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 110,76), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 109,08), 
 Desa Krajan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar